Pamer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Egon Pamer (1900–1923), österreichischer Komponist, Autor und Musikwissenschaftler
 Ignaz Pamer (1866–1957), Polizeipräsident von Wien
 Michael Pamer (1782–1827), österreichischer Komponist
 Philipp J. Pamer (* 1985), Südtiroler Filmregisseur

Siehe auch:
 Pammer
 Bamer